Johann Georg Hasler ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Hasler (Politiker, 1826) (1826–1883), liechtensteinischer Politiker
 Johann Georg Hasler (Politiker, 1895) (1895–1976), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Johann Georg Hasler (Politiker, 1898) (1898–1976), liechtensteinischer Politiker (FBP)